

Storia 
 Claudio Tolomeo, comunemente noto come Tolomeo – astronomo e geografo greco del II secolo
 Tolomeo di Gerico – personaggio biblico del Libro dei Maccabei
 Tolomeo – titolo preso da tutti i monarchi della dinastia tolemaica, di origine macedone, che regnò sull'Egitto fra il 323 a.C. ed il 30 a.C.
 Tolomeo I Sotere (367 a.C.-283 a.C.) – sposò Euridice, poi Berenice I
 Tolomeo II Filadelfo (285 a.C.-246 a.C.) – sposò Arsinoe I, poi Arsinoe II
 Tolomeo III Evergete I (246 a.C.-221 a.C.) – sposò Berenice II
 Tolomeo IV Filopatore (221 a.C.-204 a.C.) – sposò Arsinoe III
 Tolomeo V Epifane (204 a.C.-180 a.C.) – sposò Cleopatra I
 Tolomeo VI Filometore (180 a.C.-164 a.C., 163 a.C.-145 a.C.) – sposò Cleopatra II
 Tolomeo VII Neo Filopatore (145 a.C.-144 a.C.)
 Tolomeo VIII Evergete II Fiscone (170 a.C.-163 a.C., 144 a.C.-132 a.C., 124 a.C.-116 a.C.) – sposò Cleopatra II, poi Cleopatra III
 Tolomeo IX Sotere II Latiro (116 a.C.-110 a.C., 109 a.C.-107 a.C., 88 a.C.-81 a.C.) – sposò Cleopatra IV, poi Cleopatra Selene; regnò insieme a Cleopatra III nel suo primo regno
 Tolomeo X Alessandro I (107 a.C.-88 a.C.) – sposò Cleopatra Selene, poi Berenice III; regnò insieme a Cleopatra III fino al 101 a.C.
 Tolomeo XI Alessandro II (80 a.C.) – regnò insieme alla moglie Berenice III, dopo averla uccisa, da solo per 18/19 giorni
 Tolomeo XII Neo Dioniso (Aulete) (80 a.C.-58 a.C., 55 a.C.-51 a.C.) – sposò Cleopatra V
 Tolomeo XIII Teo Filopatore (51 a.C.-47 a.C.) – re insieme a Cleopatra VII, uccise Pompeo
 Tolomeo XIV Filopatore Filadelfo (47 a.C.-44 a.C.) – re insieme a Cleopatra VII
 Tolomeo XV Cesarione (44 a.C.-30 a.C.) – re insieme a Cleopatra VII
 Tolomeo di Aloro – reggente di Macedonia dal 368 al 365 a.C.
 Tolomeo Apione – re di Cirene dal 154 al 96 a.C.
 Tolomeo di Calcide – tetrarca di Iturea e Calcide, 85-40 a.C.
 Tolomeo Cerauno – re di Macedonia dal 281 al 278 a.C.
 Tolomeo di Cipro – re di Cipro dall'80 al 58 a.C.
 Tolomeo di Commagene – re di Commagene
 Tolomeo Eupatore – figlio di Tolomeo VI
 Tolomeo Filadelfo – figlio di Cleopatra e Marco Antonio
 Tolomeo Macrone – militare e funzionario tolemaico
 Tolomeo Menfite – figlio di Tolomeo VIII
 Tolomeo di Mauretania – re di Mauretania
 Tolomeo di Megalopoli – funzionario e scrittore tolemaico
 Tolomeo – filosofo gnostico
 Tolomeo – generale di Alessandro Magno
 Tolomeo – funzionario tolemaico sotto Tolomeo V
 Tolomeo – governatore della Celesiria di Tolomeo V, poi passato sotto Antioco III
 Tolomeo – figlio di Pirro
 Tolomeo – re dell'Epiro nel 237 a.C. circa
 Tolomeo – guardia del corpo di Alessandro Magno
 Tolomeo I dei conti di Tuscolo – nobile medioevale e consul Romanorum
 Tolomeo II dei conti di Tuscolo – nobile medioevale, consul Romanorum e dictator Tusculanus

Mitologia 
 Tolomeo – re di Tebe

Altro 
 Tolomeo – nome maschile italiano
 Tolomeo – personaggio immaginario della Tetralogia di Bartimeus
 Tolomeo – personaggio della serie Pokémon
 Tolomeo re d'Egitto – opera (HWV 25) di Georg Friedrich Händel

Pagine correlate 
 Tolomei